Isabel van Castilië (Tordesillas, ca. 1355 - Hertford Castle, 23 december 1392) was een dochter van koning Peter I van Castilië en was de echtgenote van Edmund van Langley.

Biografie 
Isabel van Castilië werd geboren als de jongste van drie dochters van koning Peter I van Castilië bij diens maîtresse María de Padilla. Ze begeleidde haar zuster Constance van Castilië naar Engeland toen zij uitgehuwelijkt werd aan Jan van Gent. Op 11 juli 1372 trouwde zij met de jongere broer van Jan van Gent, Edmund van Langley, in Wallingford. Volgens de historicus Pugh zou het een slecht huwelijk tussen de twee zijn geweest ook was het volgens hem mogelijk dat John Holland de vader was van haar zoon Richard van Cambridge. Isabel stierf op 37-jarige leeftijd en werd begraven in de dominicanenkerk van Kings Langley.

Kinderen 
Isabel van Castilië kreeg bij Edmund van Langley drie kinderen:
Eduard (1373-1415), tweede hertog van York
Constance (1374-1416), gehuwd met Thomas le Despenser
Richard, (1375-1415), graaf van Cambridge, grootvader van Richard III van Engeland

Huis Ivrea
Persoon in de 14e eeuw